Издо́льщина — вид аренды земли, при которой арендная плата взимается собственником земли долей полученного с неё урожая. Частным случаем издольщины является половничество — наем земли за половину урожая.

По мнению Карла Маркса, издольщина характерна для докапиталистических и ранних капиталистических форм эксплуатации мелких сельхозпроизводителей, и в условиях зарождения капиталистических отношений являлась формой, переходной от феодальной аренды земли к капиталистической. Хотя на самом деле существовала к примеру в США в 1930-х годах (описано в известном романе Дж. Стейнбека «Гроздья гнева»).

См. также 
 Испольщина

Ссылки 

История сельского хозяйства
Аренда